Hibernacja (łac. hibernus – zimowy): 
 Hibernacja naturalna – stan fizjologiczny organizmu polegający na spowolnieniu procesów życiowych
 Hibernacja komputera – stan zawieszenia pracy komputera
 Hibernacja sztuczna – sztuczny proces zamrażania organizmów

Zobacz też 
 Hibernacja nr 1 – album Władysława Komendarka.